Tuttosanremo I é um álbum de estúdio lançado pelo cantor e compositor italiano Dick Danello. O álbum foi gravado em São Paulo. 

Música da Itália
Álbuns de músicos da Itália
Álbuns de 1993